«Fighting» puede referirse a:

Cine 
 Fighting (2009), película dirigida por Dito Montiel.

Música 
 Fighting (1975), álbum de Thin Lizzy.
 Fighting (2006), álbum de Tank.
 Fighting (n/d), canción de Yellowcard.